В одиночному розряді тенісного турніру Canberra Women's Classic 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Меган Шонессі здобула титул, у фіналі перемігши Франческу Ск'явоне 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Наталі Деші (1-ше коло)
 Меган Шонессі (переможниця)
 Кларіса Фернандес (2-ге коло)
 Дая Беданова (1-ше коло)

 Франческа Ск'явоне (фінал)
 Марі-Гаяне Мікаелян (1-ше коло)
 Лора Гренвілл (2-ге коло)
 Магі Серна (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canberra International